Џеј 1 лига () из спонзорских разлога Меиџи Јасуда Џеј 1 лига () највиша је професионална фудбалска лига Јапана.

Име 
 Џеј лига (, 1992—1998)
 Прва дивизија Џеј лиге (, 1999—2014)
 Меиџи Јасуда Џеј 1 лига (, 2015—)

Клубови у сезони 2023.

Прваци

Успешност клубова

Извори

Спољашње везе 
 

Јапан
Фудбал у Јапану